Es geht um die Wurst bezeichnet

redensartlich:
 eine bevorstehende Entscheidung, siehe Wurst#Redewendungen
Filmtitelbeiname:
 Das Stacheltier – Es geht um die Wurst, satirischer DEFA-Kurz-Spielfilm von Harald Röbbeling (1955)
 Sausage Party – Es geht um die Wurst, Computeranimationsfilm von Greg Tiernan und Conrad Vernon (2016)